Saint-Christol est un patronyme et un toponyme inspiré de la variante languedocienne de saint Christophe, qui peut désigner :

Toponyme et terroir 

 Saint-Christol (Ardèche), commune française de l'Ardèche
 Saint-Christol (Hérault), commune française de l'Hérault
 Un saint-christol (AOC), une dénomination de l'appellation languedoc (AOC).
 Saint-Christol (Vaucluse), commune française de Vaucluse
 Saint-Christol-de-Rodières, commune française du Gard
 Saint-Christol-lès-Alès, commune française du Gard

Patronyme 

 Jacques-François Brémond, baron de Saint-Christol (1748-1819), contre-révolutionnaire et émigré français 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France